William Kerr est le nom de :

Politique et noblesse 
 William Kerr  de Lothian (1605-1675), noble écossais ;
 William Kerr,  de Lothian (1661-1722), camarade et soldat écossais ;
 William Kerr,  de Lothian (v. 1690–1767), noble écossais ;
 William Kerr,  de Lothian (1710-1775), également membre du Parlement ;
 William Kerr,  de Lothian (1737-1815), soldat britannique et pair ;
 William Kerr,  de Lothian (1763-1824), fils de William Kerr,  de Lothian.

Autre 

 Bill Kerr (1922-2014), acteur australien né en Afrique du Sud,
 William Kerr (mort en 1814), jardinier et collecteur de plantes écossais.